Étienne Sauret, réalisateur, producteur et directeur de la photographie ;
 Étienne Sauret (1758-1804), homme politique ;